Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Hercules, ou HMS Hercule, d'après Héraclès, qui s'écrit « Hercules » en anglais. Un sixième est construit, mais ne sert pas dans la Royal Navy :

le , un vaisseau de 74 canons de  rang lancé en 1759 et vendu en 1784 ;
le HMS Hercule, un vaisseau de 74 canons de  rang capturé par le  en 1798 et démoli en 1810 ;
le , un vaisseau de 74 canons de  rang lancé en 1815, mis à quai en 1853 et revendu en 1865 ;
le , un cuirassé à coque en fer lancé en 1868, mis à quai en 1881, renommé HMS Calcutta puis HMS Fisgard II avant d'être revendu en 1932 ;
le , un cuirassé de  lancé en 1910 et vendu pour démolition en 1921 ;
le , qui aurait dû être un porte-avions léger de  mais qui est lancé en 1945 sans être achevé. Il est vendu à l'Inde et entre en service dans la marine indienne sous le nom d'. En 2001, il est prévu qu'il soit transformé en navire musée mais est finalement démoli en 2014.

Hercules